Carlo Combi – patriota e insegnante italiano
 Enrico Combi – architetto e ingegnere italiano
 Gianpiero Combi – calciatore italiano

Altro
Bivacco Combi e Lanza – rifugio alpino del Piemonte
Campo sportivo Gianpiero Combi – antico centro sportivo di Torino
Villa Combi – villa veneta di Salzano